Кери () је име на енглеском језику. Може да се односи на:

Географија 
 Кери (округ), округ у Ирској
 Кери (острво), острво у Естонији

Имена 
 Кери (име)
 Кери (Три Хил), измишљени лик из серије Три Хил

Филмови 
 Кери (филм из 1976), амерички филм
 Кери (филм из 2002), амерички телевизијски филм
 -{The Rage: Carrie 2}-, амерички филм

Музика 
 Carrie (група), музичка група
 Carrie (песма), песма групе Јуроп